Андреас Зандер — німецький гірськолижник
Отто Зандер — німецький актор